Novák Lajos (1842–1941) római katolikus kanonok, gimnáziumi hittanár, egyházi író
 Novák Lajos (1843–1913) honvéd vezérőrnagy
 Novák Lajos (1855–1917) református lelkész, teológiai akadémiai tanár
 Novák Lajos (1927–1989) Munkácsy-díjas festőművész és grafikus
 Novák Lajos (1937) vegyészmérnök, egyetemi tanár